Таласская область () — самая маленькая область Киргизии, находится в северо-западной части страны.

Занимает Таласскую долину и склоны гор Киргизского Ала-Тоо. Граничит на севере и западе с Казахстаном (Жамбылская область), на юге — с Джалал-Абадской, на востоке — с Чуйской областями Киргизии.

В советское время территория Таласской области входила в состав Чуйской, хотя транспортное сообщение между ними затруднено. Зимой контакты возможны через территорию Казахстана со стороны долины реки Талас, которая является главной водной артерией области, а также через перевал Отмок, который связывает область с Суусамырской долиной и автотрассой Бишкек—Ош.

История 
Первоначально образована 22 июня 1944 года путём выделения из Фрунзенской области Будённовского, Кировского, Ленинпольского, Покровского и Таласского районов, а также Чаткальского района Джалал-Абадской области. Через 12 лет, 18 февраля 1956 года, была упразднена, а её территория передана во Фрунзенскую область.

Восстановлена в 1980 году согласно Указу Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 3 сентября 1980 года.

В её состав были включены районы республиканского подчинения: Кировский, Ленинпольский и Таласский, посёлок городского типа Маймак. Из Ошской области переданы Токтогульский район, посёлок городского типа Токтогул и город Кара-Куль.

В новой области были организованы Манасский и Чаткальский районы (в Чаткальский район из Ала-Букинского района Ошской области были переданы Каныш-Киянский и Чаткальский сельсоветы, а также посёлки городского типа Сумсар и Терек-Сай).

15 мая 1984 года Чаткальский район вместе с посёлками Сумсар и Терек-Сай из Таласской области возвращены в Ошскую.

Указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР от 5 октября 1988 года Таласская область была вновь упразднена. Составлявшие её Кировский, Ленинпольский и Таласский районы, а также город Талас переданы в республиканское подчинение. Токтогульский район, посёлок городского типа Токтогул и город Кара-Куль включены в состав Ошской области.

Однако уже через 2 года постановлением Верховного Совета Киргизской ССР «О совершенствовании областного деления Киргизской ССР и образовании новых областей» от 14 декабря 1990 года № 623 вновь восстановлена в составе районов, ранее переданных в республиканское подчинение: Кировского, Ленинпольского и Таласского, а также города Талас.

Население 
Высокогорные районы Таласской области — места традиционного проживания киргизов-кочевников и скотоводов (см. тюркские народы) с сильным монголоидным влиянием, составляющих абсолютное большинство населения области.

Появились они здесь в средние века (XIII—XV века). В настоящее время в этой области не очень высока доля различных этноязыковых меньшинств, так как большинство из них эмигрировало в первые же годы независимости.

По данным переписи 1999 года, в области проживало 198 000 жителей — 4,1 % населения страны, что делает область самой малочисленной в Киргизии по количеству населения (231 800 в 2011 году).

В горных районах плотность населения невысока, гораздо выше она в долинах и у государственной границы с Казахстаном, где она местами достигает 100—200 чел./км² при средней по области — 20,33 чел./км².

Для области характерны высокая рождаемость, низкая смертность, высокий естественный прирост и значительный уровень экономической эмиграции в последнее десятилетие, направленной в город Бишкек, Чуйскую область, а после 2000 года также в Казахстан и Россию. Кроме того, большая часть населения области (около 70 %) — сельские жители.

Национальный состав 
Примечательно, что в области проживает большая часть (39,3 % в 1999 году и 42,1 % в 2009 году от всех) курдов Киргизии и лишь около 6 % всех киргизов страны. Курды к 2009 году опередили русских и вышли на второе место в области по численности, составив 5547 человек или 2,45 % против 4356 русских (1,92 %).

Русскоязычное население сосредоточено в основном (в том числе около 50% русских в области, 2009 год) в городе Талас (2172 русских или 6,6 % от населения города, 2009 год), а также (25 % русских области) в Манасском районе (1093 человека или 3,3 %, 2009 год) на крайнем северо-западе с райцентром в селе Покровка.

Административно-территориальное деление 
В состав области входят:
 Бакай-Атинский район
 Айтматовский район
 Манасский район
 Таласский район

Примечания

Ссылки 
 Информационный портал Таласской областной государственной администрации
 Флаг и герб Таласской области — описание. 
 
Общественное объединение "Таласский областной Совет молодежи", было создана 2010 году после переворота, с целю интеллектуального развития молодежи Таласской области.   https://www.facebook.com/talas.molodej